Spojení písmen L a G může mít různé významy:

LG 
 LG Group – jihokorejská společnost
 VKM kód litevského dopravce Lietuvos geležinkeliai
 zkratka slov limnigrafická stanice (vodoměrná stanice), obvykle následována názvem stanice (např. LG Praha-Na Františku)
 zkratka pro Lepařovo gymnázium v Jičíně

lg 
 značka pro binární logaritmus
 lugandština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy